Dywizje piechoty noszące numer 85:
 85 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 85 Dywizja Strzelecka (ZSRR)